Оборо́нная улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Оборонная улица — улица в Дмитрове (Московская область).
 Оборонная улица — улица в посёлке Восточный Советского района Казани.
 Оборонная улица — улица в Москве.
 В Санкт-Петербурге:
 Оборонная улица — улица в Кировском районе.
 Оборонная улица — улица в Колпине.
 Оборонная улица — улица в Серпухове.
 Оборонная улица — улица в Туле.
 Оборонная улица — улица в Уфе.

Украина 
 Оборонная улица — улица в Луганске.